Cook County kan syfta på flera olika amerikanska countyn

 Cook County, Georgia 
 Cook County, Illinois 
 Cook County, Minnesota

Se även 
 Cooke County